Ералаш (тюрк. аралаш  — смесь, мешанина, путаница):
 Ерала́ш  — вздор, пустяки, бестолочь, дичь, чушь, бессмыслица.
 Ералаш — беспорядок, сумятица, путаница, беспорядочная смесь чего-либо.
 Ералаш — устар. смесь разнородного сахарного сухого варенья, сладостей разных сортов, орехов, в одном слитке.
 «Ералаш» — детский юмористический киножурнал.
 «Ералаш» — дореволюционный сатирический журнал (основан Михаилом Неваховичем и выходил с 1846 по 1849 год).
 «Ералаш» — старинная карточная игра, близкая к висту и преферансу.